Николай Мартынович Бородкин - советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1905 году. Член ВКП(б).

С 1918 года - на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1918-1970 гг. — батрак в селе Бурминка Рязанской области, стрелочник, ремонтный рабочий станции Болшево, начальник железнодорожной ветки Болшево — Костино, заведующий плановым отделом обувной фабрики, заместитель директора фабрики в Болшевской трудовой коммуне, председатель исполкома Мытищинского районного Совета, председатель Владивостокского горисполкома, заместитель председателя исполкома горсовета, заведующий оргинструкторским отделом исполкома, председателем Совета ветеранов партии в Королёве Московской области.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 3-го созыва. Почётный гражданин Королёва.

Умер в 1985 году.

Ссылки 
 Бородкин

Председатели Владивостокского горисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Калининградского городского совета (Московская область)
члены КПСС
председатели районных исполкомов РСФСР